Ligat ha'Al (hebraisk: ליגת העל) også kendt som Ligat Toto (hebraisk: ליגת טוטו), som den kaldes på grund af en sponsoraftale, er den bedste israelske fodboldrække. Ligaen blev oprettet i 1999, da Israels fodboldforbund ønskede at skabe en ny liga.

Ligaen 
Der er 12 hold i ligaen. I løbet af en sæson spiller hvert hold tre kampe mod hvert af de andre hold. Når sæsonen er færdig rykker de to lavest placerede hold ned i Liga Leumit. Disse hold erstattes af de to højest placerede hold fra Liga Leumit.

Vinderen af ligaen får i den følgende sæson adgang til 2. runde af kvalifikationen til UEFA Champions League. Anden- og tredjepladsen samt vinderen af Statscuppen kommer i kvalifikation til UEFA Cuppen. Hvis vinderen af statscuppen ender i ligaens top 3, får fjerdepladsen i ligaen også adgang dertil.

Holdene 
Følgende hold deltager i Ligat ha'Al 2017-18:
 Hapoel Be'er Sheva
 Maccabi Tel Aviv
 Beitar Jerusalem 
 Bnei Sakhnin
 Bnei Yehuda
 FC Ashdod 
 Hapoel Ashkelon
 Hapoel Ra'anana
 Ironi Kiryat Shmona
 Maccabi Haifa
 Hapoel Haifa
 Hapoel Akko
 Maccabi Netanya
 Maccabi Petah Tikva

Mestre

Før Israels uafhængighed 
 1932 :  Storbritanniens politi
 1934 : Hapoel Tel Aviv
 1935 : Hapoel Tel Aviv
 1936 : Hapoel Tel Aviv
 1937 : Maccabi Tel Aviv
 1938 : Hapoel Tel Aviv
 1939 : Maccabi Tel Aviv
 1940 : Hapoel Tel Aviv
 1941 : Maccabi Tel Aviv
 1943 : Hapoel Tel Aviv
 1947 : Maccabi Tel Aviv

Israels mesterskab

Mest vindende hold

Flest mål

Eksterne henvisninger 
Israels fodboldforbunds officielle hjemmeside 

Fodboldligaer
Fodbold i Israel
Etableret i 1932